«T.H.E. (The Hardest Ever)» — песня американского рэпера will.i.am, лидера группы Black Eyed Peas. Музыкальная композиция была записана при участии Мика Джагерра и Дженнифер Лопес. «T.H.E. (The Hardest Ever)» должна была стать синглом четвёртого сольного альбома will.i.am #willpower.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция
 «T.H.E. (The Hardest Ever)» — 4:47

 Цифровая дистрибуция — ремикс
 «Go Home» (T.H.E. (The Hardest Ever) [Remix]) (при участии Мика Джагерра и Вольфганга Гартнера) — 4:23

 CD-сингл
 «T.H.E (The Hardest Ever)» — 4:47
 «T.H.E (The Hardest Ever)» (инструментальная версия) — 4:47

Чарты

Примечания 

Синглы will.i.am
Песни will.i.am
Песни, написанные will.i.am
Синглы Interscope Records